Сторм () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сторм, Джеймс (род. 1941) — американский гребец.
 Сторм, Джером (1890—1958) — американский кинорежиссёр, актёр и сценарист.
 Сторм, Ида (род. 1991) — шведская легкоатлетка, специализирующаяся в метании молота.
 Сторм, Люсьен (1916—1945) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Сторм, Никола (род. 1994) — бельгийский футболист.
 Сторм, Режиналь (1880—1948) — бельгийский стрелок, призёр летних Олимпийских игр.
 Сторм, Фредерик (род. 1989) — датский хоккеист, нападающий.

Псевдонимы 
 Гейл Сторм (настоящее имя Джозефин Оваисса Коттл; 1922—2009) — американская актриса и певица.

Другое 
 Сторм — крупный залив на юго-востоке Тасмании (Австралия), соединённый с Тасмановым морем.
 «Сторм» — тип норвежских сторожевых катеров. См. также 
 Шторм (значения)
 Штурм (значения)